Gulubec kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Glbets (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Chaskovo, 
 Glbets (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Pomorie, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar